Taunton est une ville du Somerset au Royaume-Uni. Taunton peut aussi être :

Toponyme

Royaume-Uni 

 Taunton Deane, un ancien borough et district non métropolitain du Somerset
 Ligne d'arrêt Taunton, ligne défensive de la Seconde Guerre mondiale au sud-ouest de l'Angleterre
 , un hippodrome tirant son nom de la ville du même nom

Australie 

 , un parc naturel scientifique du Queensland

États-Unis 

 Taunton, une ville du Massachusetts
 Taunton, une ville du Minnesota
 , un hameau de l'état de New York
 , une rivière historiquement nommée  dans le sud du Massachusetts

Personnalités 

 Hannah Taunton, une athlète handisport britannique
Henry Labouchere, un politicien britannique
 , une hockeyeuse sur glace canadienne
 , une actrice chilienne

Autres 

 , un incendie mortel s'étant déclaré dans un train à Taunton en Angleterre
 Période Taunton, une période de l'âge du bronze en Angleterre
 , un éditeur du Connecticut
 , un siège durant la Première Révolution anglaise
 Château de Taunton, un château à Taunton

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme